Округ Вернон () — название нескольких округов.

 Австралия 
 Вернон — округ в штате Новый Южный Уэльс.
 США 
 Вернон — округ в штате Миссури.
 Вернон — округ в штате Висконсин.
 Другое 
 USS Vernon County (LST-1161) — название большого десантного корабля Военно-морских сил США

 См. также 
 Вернон () — название многих населенных пунктов, а также распространенные фамилия и имя